Ružići su naseljeno mjesto u općini Grude, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo

Popis stanovništva u župi Ružići 1844. 

Za potrebe Hercegovačke franjevačke provincije, 22. srpnja 1844. godine mjesni župnik fra Ante Čutura napravio je popis pastve u svojoj župi.

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Ivan Alilović, književni povjesničar
 Fra Andrija Nikić, franjevac, pisac
 Ljubo Jurčić, profesor

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Grude